Aaaah! – Das Achterbahnquiz ist eine deutsche Fernsehsendung, die zwischen 2012 und 2013 auf Super RTL ausgestrahlt wurde. Die Sendung wird moderiert von Nina Moghaddam, Vanessa Meisinger und Mark Schepp.

Konzept 
In der Quizshow müssen sich die Kandidaten Fragen zu allgemeinen Wissensthemen beantworten. Dabei müssen sie während einer Achterbahnfahrt die richtigen Antworten überlegen. Alle Teilnehmer werden mit Sachpreisen belohnt.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Sendung wurde zwischen 2012 und 2013 von Billionfold unter der Regie von Gary Conrad und Sarah Frost und dem Drehbuch von Scott Fellows, Butch Hartman und Jack Thomasin Deutschland produziert. Leitende Produzenten waren dabei Butch Hartman und Fred Seibert und die Musik stammt von Guy Moon. Insgesamt sind 2 Staffeln mit 103 Folgen entstanden. Die Erstausstrahlung fand am 9. Juli 2012 auf Super RTL statt.

Gedreht wurde das Quiz auf dem Blue Fire Megacoaster im Europa-Park, Rust.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 

Spielshow
Fernsehsendung (Deutschland)
Fernsehsendung der 2010er Jahre